Sezon 1999 Formuły 1 – 50. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się on 7 marca w Melbourne, a zakończył 31 października 1999 roku na torze Suzuka, po rozegraniu 16 wyścigów. Mistrzostwo świata kierowców obronił Mika Häkkinen, zaś tytuł w klasyfikacji konstruktorów zdobyła włoska stajnia Ferrari. Był to pierwszy tytuł mistrzowski Ferrari od 1983.

Lista startowa

Zmiany w zespołach 
Podczas trwania sezonu
 Wprowadzenie nowszej generacji silnika marki Ford dla zespołu Minardi.
Przed rozpoczęciem sezonu
 Zespół Tyrrell Racing został wykupiony i przekształcony na British American Racing.
 Hiszpańska firma Repsol została tytularnym sponsorem stajni Arrows.
 Ekipa Williams przedłużyła umowę na dostarczanie silników z firmą Mecachrome, która przekształciła się w Supertec.

Zmiany wśród kierowców 
Podczas trwania sezonu
 Fin Mika Salo (który przed rokiem był etatowym kierowcą Arrowsa) zastąpił w kilku rundach Niemca Michaela Schumachera i Brazylijczyka Ricardo Zontę, w wyniku poniesionych przez nich kontuzji.
 Francuz Stéphane Sarrazin (tester Prosta zastąpił w jednym wyścigi Włocha Lucę Badoera, w wyniku poniesionej przez niego kontuzji.
Przed rozpoczęciem sezonu
 Włoch Alessandro Zanardi, który wcześniej brał udział w amerykańskiej serii Champ Car, stał się kierowcą ekipy Williamsa. Jego partnerem został Niemiec, Ralf Schumacher (wcześniej Jordan).
 Nowymi kierowcami zespołu Jordan zostali były mistrz świata – Damon Hill (wcześniej Arrows) i Heinz-Harald Frentzen (wcześniej Williams).
 Brazylijczyk Pedro Diniz (wcześniej Arrows) przeniósł się do zespołu Sauber.
 Japończyk, Toranosuke Takagi, po wykupieniu ekipy Tyrrell, przeszedł do brytyjskiej stajni Arrows. Jego partnerem został Hiszpan, Pedro de la Rosa, który wcześniej pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego zespołu Jordan.
 Brytyjczyk Johnny Herbert (wcześniej Sauber) przeszedł do teamu Stewart.
 Włoch Luca Badoer (wcześniej tester Ferrari) i Hiszpan Marc Gené (wcześniej startował w World Series by Nissan) zostali nowymi kierowcami włoskiej ekipy Minardi. Oprócz tego Badoer nadal pełnił funkcję testera zespołu Ferrari.
 Nowy zespół British American Racing z inicjatywy właściciela ekipy Craiga Pollocka ściągnął do siebie Kanadyjczyka, Jacques'a Villeneuve'a (wcześniej Williams) (Brytyjczyk był osobistym menedżerem byłego mistrza świata). Drugim kierowcą tej stajni został Brazylijczyk, Ricardo Zonta (wcześniej startował w FIA GT).

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Do kalendarza Formuły 1 dołączył wyścig o Grand Prix Malezji na torze Sepang International Circuit.
 Grand Prix Europy powróciło do kalendarza po roku przerwy, a obiektem zmagań był tor Nürburgring. Tym samym wypadł wyścig o Grand Prix Luksemburga.
 Grand Prix Brazylii przesunięto z marca na kwiecień.
 Grand Prix Japonii zostało przesunięte z listopada na październik.
 Grand Prix Monako i Grand Prix Hiszpanii zamieniły się miejscami.
 Wyścig o Grand Prix Argentyny pierwotnie zaplanowany był na 28 marca. W styczniu 1999, FIA poinformowała o anulowaniu wyścigu ze względu na brak porozumienia z organizatorami wyścigu.
 Pojawiła się propozycja organizacji wyścigu o Grand Prix Chin na torze Zhuhai International Circuit w Zhuhai. Wyścig zaplanowano na 21 marca, jednak w grudniu 1998 roku, FIA postanowiła o odwołaniu wyścigu z powodu bliżej nieokreślonych problemów.

Wyniki

Najlepsze wyniki Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

1999 w Formule 1